Als Karawankenbahn werden zwei Bahnstrecken in Österreich bezeichnet:

 Bahnstrecke Villach–Rosenbach(–Jesenice)
 Sankt Veit an der Glan–Klagenfurt–Jesenice (heute auch: Rosentalbahn)